Ruku steht für:
 Annatto, ein Gewürz
 RUKU GmbH & Co. KG, ein deutsches Unternehmen in Illertissen, das unter anderem Türen, Tore und Biergarten-Möbel herstellt.

Siehe auch:
 Rukūʿ, rituelle Körperhaltung beim islamischen Pflichtgebet